Pipa ima lahko več pomenov:

 pipa za kajenje
 pipa (vodovod) kot del vodovodne napeljave
 pipa, tradicionalno kitajsko glasbilo